Dudley – miasto w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Metropolitan Borough of Dudley – dystrykt hrabstwa West Midlands (Anglia)
 Dudley – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Dudley – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Laurens
 Dudley – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
 Dudley – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne
 Dudley – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Dudley – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Stoddard
 Dudley – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
Gminy w USA:
 Dudley (ang. Dudley Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Dudley (ang. Dudley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Haskell
 Dudley (ang. Dudley Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Dudley (ang. Dudley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Dudley (ang. Dudley Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
 Dudley (ang. Dudley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora